Максим Олегович Кузнецов: Кузнецов, Максим Олегович (род. 1984) — российский дзюдоист.
 Кузнецов, Максим Олегович (род. 1989) — российский хоккеист.